Сергей Николаевич Александров:
 Александров, Сергей Николаевич (1906—1978) — советский военный деятель.
 Александров, Сергей Николаевич (род. 1937) — украинский горный инженер, лауреат Ленинской премии.